Анатолий Коротков:
 Коротков, Анатолий Николаевич (1925—?) — советский футболист.
 Коротков, Анатолий Павлович (1947—2015) — советский и российский юрист, генерал-полковник юстиции.